ASIMA steht für:
 Asima-Mühle
 Asociación de Industriales de Mallorca

ASIMA